Polar Star é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1992-93.

Clubes de futebol da Maurícia